Caprile puede estar referido a:

Personas 
 Emilio Caprile (1928-2020), futbolista italiano.
 Leonardo Juan Caprile Febres (1959-), animador de televisión y conductor radial italo-chileno.
 Lorenzo Caprile (1966-),  modista y diseñador de ropa español.
 Margarita Abella Caprile (1901-1960), escritora argentina dedicada a la poesía.
 Miriam Caprile, periodista y crítica teatral uruguaya.
 Vincenzo Caprile (1856-1936), pintor italiano.

Geografía (lugares, territorios, localidades, etc) 
 Caprile, localidad y comune italiana de la provincia de Biella, región de Piamonte.